35-й Чемпионат СССР по классической борьбе проходил в Свердловске с 20 по 23 октября (легчайший, лёгкий, средний и тяжёлый веса) и в Ленинакане (наилегчайший, полулёгкий, полусредний и полутяжёлый веса) с 26 по 28 октября 1966 года. В соревнованиях участвовало 157 борцов.

Медалисты

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — М.: Физкультура и спорт, 1978;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

Октябрь 1966 года
Классическая борьба
Спорт в России в 1966 году
Спортивные соревнования в Гюмри
1966 год в Армении
Чемпионаты СССР в 1966 году
1960-е годы в Свердловской области